Невахович — еврейская патронимическая фамилия (от личного имени Невах), а также отчество:
 Невахович, Александр Львович (1810—1880) — русский драматург, поэт и переводчик, начальник репертуарной части Императорских театров в 1837—1856 годах.
 Невахович, Лев Николаевич (Лейб Не́вахович, 1776—1831) — русский финансист, писатель, переводчик, драматург, основоположник жанра «русско-еврейской литературы».
 Невахович, Михаил Львович (1817—1850) — русский художник-карикатурист, драматург и издатель.
 Невахович, Николай Александрович (1835—1901) — морской офицер, вице-адмирал (генерал-лейтенант), сын А. Л. Неваховича.
 Мечникова, Эмилия Львовна (урождённая Невахович, 1814—1879) — дочь Л. Н. Неваховича, мать И. И. Мечникова и Л. И. Мечникова.
 Смирнова-Невахович, Татьяна Петровна (1821—1871) — балерина, жена М. Л. Неваховича.

Отчество 
 Кумок, Яков Невахович (1932—2011) — русский писатель.
 Невахович, Лейб Невахович (1776—1831) — русский и еврейский драматург, публицист, просветитель, основоположник жанра «русско-еврейской литературы», дворянин (1831). 
 Ярхо, Виктор Меер-Невахович (1920—2003) — российский филолог-классик и переводчик.